

Шевченківський район — район у місті Дніпро
 Шевченківський район — район у місті  Запоріжжя
 Шевченківський район — район у місті Київ
 Шевченківський район — район у місті Львів
 Шевченківський район — район у місті Полтава
 Шевченківський район — район у місті Харків

 Шевченківський район — ліквідований район Львівської області, адміністративним центром якого було село Межиріччя
 Шевченківський район — ліквідований район у Харківській області 17 липня 2020 року
 Шевченківський район'' — ліквідований район у місті Чернівці, що існував у 1965—2016 роках

Див. також 
 Корсунь-Шевченківський район — ліквідований район у Черкаській області 17 липня 2020 року

Райони, названі на честь Тараса Шевченка